Magdalena Grzybowska (ur. 22 listopada 1978 w Poznaniu) – polska tenisistka, zwyciężczyni juniorskiego Australian Open 1996. Do 2007 najwyżej notowana polska tenisistka w rankingu WTA (30. miejsce w 1998).

Życie prywatne 
Jest córką nauczycieli Małgorzaty (z domu Gołąbek) i Marka Grzybowskich, jej matka była pierwszoligową koszykarką, a ojciec pierwszoligowym siatkarzem.

W 1997 ukończyła Liceum Ogólnokształcące (Szkołę Mistrzostwa Sportowego) w Krakowie. Studiowała także na tamtejszej AWF, lecz w 2001 została skreślona z listy studentów. W 2002 podjęła kolejne studia, tym razem w Paryżu na American University Paris, gdzie studiowała komunikację interkorporacyjną.

Kariera tenisowa 
Magdalena Grzybowska zaczęła tenisową przygodę grając w krakowskich klubach KS Nadwiślan, Olsza i Wawel. W maju 1995 otrzymała status profesjonalny. Była podopieczną kilku trenerów: Marka Grzybowskiego, Zbigniewa Górszczaka, Iwony Kuczyńskiej, Marvine Rose, Warwicka Bashforda, Stephane’a Charreta, Bartka Kwiatkowskiego.

W roku 1996 wygrała juniorskie Australian Open 1996 w grze pojedynczej, po zwycięstwie w finale nad Francuzką Nathalie Dechy 6:1, 4:6, 6:1.

Wygrała cztery turnieje ITF: w Szczecinie w 1994 oraz w Sopocie, Santa Carli i Bratysławie w 1997. W turniejach WTA trzy razy grała w półfinałach: dwukrotnie w Warsaw Cup by Heros (1995, 1998) oraz w Moorilla Hobart International w 1998. W swojej karierze odnosiła zwycięstwa nad zawodniczkami światowej czołówki: m.in. Venus Williams, Anke Huber, dwukrotnie Jennifer Capriati i Conchitą Martínez.

Reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie 1996, gdzie przegrała w pierwszej rundzie z reprezentantką Hiszpanii Virginią Ruano Pascual 4:6, 2:6.

W sierpniu 1998 roku znalazła się na 30. miejscu w rankingu WTA (najwyższym spośród polskich tenisistek do 2007, kiedy na 8. miejsce awansowała Agnieszka Radwańska).

Zakończenie kariery 
W 1998 doznała kontuzji kolana i z tego powodu przez dłuższy czas nie brała udziału w turniejach tenisowych. Próby powrotu na korty zakończyły się niepowodzeniem i przedwczesnym zakończeniem sportowej kariery w 2002, w wieku 24 lat.

Po zakończeniu kariery Grzybowska skończyła studia w Paryżu. Była komentatorką tenisa na antenie Eurosportu w latach 2003-2011, pisze także teksty do prasy i portali internetowych. Przez pewien czas była menedżerką sióstr Radwańskich.

Historia występów w turniejach WTA

Gra pojedyncza

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Polscy olimpijczycy (Atlanta 1996)
Polskie tenisistki na igrzyskach olimpijskich
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Tenisiści Nadwiślana Kraków
Ludzie urodzeni w Poznaniu
Urodzeni w 1978